

Patronyme 

 Maître Eckhart (c. 1260-c. 1328), théologien et philosophe.
 Johann Georg von Eckhart (1664-1730), historien allemand.
 Aaron Eckhart (né en 1968), acteur américain.

Prénom 
 Eckhart Kehr (1902-1933), historien allemand.
 Eckhart Tolle (né en 1948), écrivain canadien.

Pseudonyme 

 Lisa Eckhart (1992-), cabarettiste, slameuse et écrivaine autrichienne.

Personnage fictif 
 Eckhart, souris de fiction canadienne créée en 1998.

Divers 
 Eckhart, série d'animation canadienne basée sur le personnage d'Eckhart, créée en 2000.

Patronyme allemand
Homonymie de prénom